Belfort – miasto we Francji
 Belfort – wieś w województwie kujawsko-pomorskim
 Belfort – wieś w województwie pomorskim